Haradinaj ist der Familienname folgender Personen:

 Ramush Haradinaj (* 1968), kosovarischer Politiker (AAK), Premierminister

 Meliza Haradinaj-Stublla (* 1984), kosovarische Politikerin, Außenministerin